Вя́анянен, или Вя́янянен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вяанянен, Ийвар (1887—1959) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Вяанянен, Йессе (род. 1984) — финский лыжник, участник Олимпийских игр, специалист спринтерских гонок.
 Вяанянен, Кари (род. 1953) — финский актёр, режиссёр и сценарист.
 Вяанянен, Осси (род. 1980) — финский хоккеист.
 Вяанянен, Эмма (1907—1970) — финская актриса, четырежды лауреат премии «Юсси» за лучшую женскую роль.